Subban ist 

der Familienname folgender Personen:

 Jordan Subban (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Malcolm Subban (* 1993), kanadischer Eishockeytorwart
 Marselis Subban (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 P. K. Subban (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler

und steht für:

 Subban (Einheit), ein historisches Längenmaß